Gherman se poate referi la:

 Gherman, sărbătoare băbească la 12 Mai, se ține cu cinci zile înainte de Ispas

 Localități din România
 Gherman - localitate din județul Timiș;
 Gherman - localitate din județul Neamț;
 Localități din Republica Moldova
 Gherman - sat din componența comunei Sculeni din raionul Ungheni;

Persoane 

 Gherman, patriarhul Constantinopolului;
 Gherman din Dobrogea, sfânt creștin;
 Gherman Pântea, militar, avocat, politician, membru al Sfatului Țării, primar (de trei ori) al Chișinăului și o dată al Odesei;

A se vedea și 

 Ghermănești (dezambiguizare)

Nume proprii